Il singolare femminile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Gabriela Sabatini che ha battuto in finale Monica Seles 7-5, 6-4.

Teste di serie

 Monica Seles (finale)
 Gabriela Sabatini (Campionessa)
 Jennifer Capriati (terzo turno)
 Mary Joe Fernández (semifinali)
 Anke Huber (quarti di finale)
 Katerina Maleeva (secondo turno)
 Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Mary Pierce (secondo turno)

 Helena Suková (secondo turno)
 Leila Meskhi (quarti di finale)
 Laura Gildemeister (primo turno)
 Radka Zrubáková (terzo turno)
 Brenda Schultz (secondo turno)
 Nataša Zvereva (quarti di finale)
 Assente
 Amanda Coetzer (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1992